Монте Оливо има више значења:

 Монте Оливо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Оливо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Оливо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Оливо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Оливо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику